Millais peut désigner :

Toponyme 

La cueillette de Millais, une subdivision administrative de la paroisse de Saint-Ouen, à Jersey, dans les îles Anglo-Normandes.

Patronyme 

John Everett Millais, peintre et illustrateur britannique né en 1829 et mort en 1896.
Patronyme français